De Katwijkse vissersvloot viste van oudsher met bomschuiten vanaf het strand. In later tijden, toen ze pakweg na 1900 niet langer op het strand afmeerden omdat er met grotere zwaardere schepen werd gevist, weken de schepen uit naar IJmuiden, 60 kilometer naar het noorden. Kotters en sommige trawlers ook naar Scheveningen, 15 kilometer naar het zuiden.

Verder varen er nog Katwijkers op Scheveningse hektrawlers, vanaf jaren 80 tot heden (2022).

Externe link 
GIDS van vissersvaartuigen Overzicht edities t/m 2022

Economie in Katwijk
Visserij